È stata la prima edizione del torneo.

A causa di un ritardo nella programmazione la finale non è stata disputata ed entrambe le finaliste, ovvero Anett Kontaveit e Ann Li, hanno ricevuto il trofeo e il premio in denaro dedicato.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Bianca Andreescu (ritirata)
  Belinda Bencic (secondo turno)
  Viktoryja Azaranka (ritirata, quarti di finale)
  Elena Rybakina (secondo turno)
  Maria Sakkarī (semifinale)

  Anett Kontaveit (finale)
  Jennifer Brady (semifinale)
  Angelique Kerber (quarti di finale)
  Alison Riske (ritirata)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Grampians Trophy 2021